Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але жодна з них не брала участі того року. Клейстерс зазнала травми лівого зап'ястка, а Суґіяма вирішила зосередитись на змаганнях в одиночному розряді.

Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2004, парний розряд
Swisscom Challenge, парний розряд